Put a Little Love on Me (Delegation), een single van de band Delegation
 Put a Little Love on Me (Niall Horan), een single van de zanger Niall Horan